Hanni est un patronyme et prénom  pouvant désigner :

Patronyme 
  (1957-1982), tueur en série estonien
 Luca Hänni (né en 1994), chanteur suisse
  (née en 1985), biathlète estonienne
 Sofiane Hanni (né en 1990), joueur algérien de football
 , homme politique canadien en Colombie-Britannique

Prénom 
  (née en 1969), musicienne folklorique finlandaise ;  
  (née en 1990), mannequin suédoise ;  
  (né en 1968), peintre féroïen ;  
  (né en 1954), traductrice allemande ;  
 , lugeuse tchécoslovaque
 , compétitrice suisse en course d'orientation
 Hanni El Khatib (né en 1981), musicien américain
 Hanni Toosbuy Kasprzak (née en 1957), femme d'affaires danoise
  (1926-2011), skieuse cross-country allemande
  (1913-1988), nageuse olympique allemande
 Hanni Lévy (1924-2019), survivante franco-allemande de l'Holocauste
 Hanni Ossott (1946-2002), poétesse vénézuélienne ;  
 Hanni Pestalozzi (1905-1986), agricultrice et pédagogue suisse ;  
 Hanni Rehborn (1907-1987), plongeuse allemande ;  
  (1903-1978), actrice allemande ;  
  (née en 1962), nutritionniste autrichienne ;  
 Hanni Schwab (1922-2004), archéologue préhistorique suisse
 , photographe allemand de nu et portrait
 Hanni Tchelley, actrice et réalisatrice ivoirienne
 Hanni Weisse (1892-1967), actrice allemande ;  
 Hanni Wenzel (née en 1956), skieuse alpine liechtensteinoise
 , linguiste et anthropologue américano-allemande

Voir aussi
Hanni et Nanni, film allemand (2010)
, patronyme suisse

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom